Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2016 nastoupilo patnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ukrajinský pár sester Ljudmily a Nadiji Kičenokových, které se rozhodly startovat na paralelně probíhajícím ASB Classic v Aucklandu.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený pamericko-rumunský ár Vania Kingová a Monica Niculescuová, který ve finále zdolal čínské turnajové jedničky Sü I-fans Čeng Saj-saj výsledkem 6–1 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Pro Niculescuovou se jednalo o druhý šenčenský titul, když čtyřhru vyhrála již v roce 2014.

Nasazení párů 
Nejvýše nasazený pár obdržel volný los do druhého kola.
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (finále)
  Čuang Ťia-žung /  Oxana Kalašnikovová (1. kolo)
  Věra Duševinová /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Çağla Büyükakçay /  Aleksandra Krunićová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2016